Beuvron może dotyczyć: 
 Beuvron – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre
 Beuvron – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Loiret, Cher i Loir-et-Cher, dopływ rzeki Loary
 Beuvron – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Ille-et-Vilaine oraz Manche, lewy dopływ rzeki Sélune
 Beuvron – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Nièvre, dopływ rzeki Yonne

Zobacz też 
 Beuvron-en-Auge – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados